John Wayne Norris dit Jack Norris (né le  à Delisle, dans la Saskatchewan, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie
Né dans la Saskatchewan, Norris y joue en junior avec les Bruins d'Estevan et commence sa carrière professionnelle avec les Blades de Los Angeles dans la Western Hockey League. Lors de la saison 1964-1965, il devient gardien des Bruins de Boston dans la Ligue nationale de hockey (LNH) à la suite de la blessure d'Eddie Johnston, leur gardien titulaire. Le , il est échangé par le nouveau directeur général des Bruins, Milt Schmidt ; en compagnie de Pit Martin et Gilles Marotte, il rejoint les Black Hawks de Chicago en retour de Phil Esposito, Ken Hodge et Fred Stanfield. Il ne parvient pas à s'imposer dans la LNH ne jouant que dix matchs en deux saisons avec Chicago puis 25 avec les Kings de Los Angeles. C'est dans l'Association mondiale de hockey qu'il trouve finalement une place de titulaire et termine sa carrière avec les Oilers de l'Alberta devenus en 1974 les Oilers d'Edmonton et enfin les Roadrunners de Phoenix.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1959-1960 || Bruins d'Estevan || LHJS || 19 ||  ||  ||  || ||  ||  || 4,24 || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1960-1961 || Bruins d'Estevan || LHJS || 49 ||  ||  ||  || ||  ||  || 3,02 || 3 ||  || 7 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,16 || 0 || 
|-
| 1961-1962 || Bruins d'Estevan || LHJS || 42 ||  ||  ||  || ||  ||  || 2,16 || 7 ||  || 10 ||  6|| 3 ||  || ||  || 2,42 || 0 || 
|-
| rowspan="2"|1962-1963 || Bruins d'Estevan || LHJS || 54 ||  ||  ||  || ||  ||  || 2,57 || 5 ||  || 12 ||  7|| 4 ||  || ||  || 3 || 0 || 
|-
|  Bruins d'Estevan || Coupe Memorial || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 6 || 2 || 4 ||  || ||  || 3,73 || 0 || 
|-
| 1963-1964 || Blades de Los Angeles || WHL || 31 || 13 || 16 || 2 || ||  ||  || 3,71 || 2 ||  || 8 || 4 || 4 ||  || ||  || 3,79 || 0 || 
|-
| 1963-1964 || Bruins de Minneapolis || LCPH || 4 || 2 || 1 ||1 || ||  ||  || 4,75 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1964-1965 || Blades de Los Angeles || WHL || 38 || 18 || 19 || 1 || ||  ||  || 3,8 || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1964-1965 || Bruins de Boston  || LNH || 23 || 10 || 11 || 2 || ||  ||  || 3,7 || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1965-1966 || Blades de Los Angeles || WHL || 20 || 5 || 15 || 0 || ||  ||  || 5,85 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1965-1966 || Blazers d'Oklahoma City || LCPH || 18 || 9 || 7 || 2 || ||  ||  || 2,94 || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1966-1967 || Blades de Los Angeles || WHL || 35 || 14 || 17 || 3 || ||  ||  || 3,80 || 2 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1967-1968 || Black Hawks de Chicago  || LNH || 7 || 2 || 3 || 0 || ||  ||  || 3,95 || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1967-1968 || Black Hawks de Dallas || LCPH || 39 || 13 || 15 || 10 || ||  ||  || 3,27 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1968-1969 || Black Hawks de Chicago  || LNH || 3 || 1 || 0 || 0 || ||  ||  || 6 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1968-1969 || Black Hawks de Dallas  || LCH || 36 ||  ||  ||  || ||  ||  || 2,8 || 4 ||  || 11 || 10 || 1 ||  ||  || 2,36 || 0 ||  || 
|-
| 1969-1970 || Voyageurs de Montréal  || LAH || 55 ||  ||  ||  || ||  ||  || 2,74 || 4 ||  || 8 || 4 || 4 ||  ||  || 2,91 || 1 ||  || 
|-
| 1970-1971 || Kings de Los Angeles || LNH || 25 || 7 || 11 || 2 || ||  ||  || 3,91 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|  1971-1972 || Totems de Seattle  || WHL || 38 || 5 || 28 || 5 || ||  ||  || 4,14 || 2 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1971-1972  || Kings de Springfield  || LAH || 10 || 5 || 4 || 1 || ||  ||  || 3,8 || 0 ||  || 2 || 0 || 2 ||  ||  || 7,78 || 0 ||  || 
|-
| 1972-1973  || Oilers de l'Alberta || AMH  || 64 || 28 || 29 || 3 || ||  ||  || 3,06 || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1973-1974  || Oilers d'Edmonton  || AMH || 53 || 23 || 24 || 1 || ||  ||  || 3,21 || 2 ||  || 3 || 0 || 2 ||  ||  || 4,86 || 0 ||  || 
|-
| 1974-1975  ||  Roadrunners de Phoenix  || AMH || 33 || 14 || 15 || 4 || ||  ||  || 3,27 || 1 ||  || 2 || 0 || 2 ||  ||  || 6 || 0 ||  || 
|-
| 1975-1976  ||  Roadrunners de Phoenix  || AMH || 41 || 21 || 14 || 4 || ||  ||  || 3,18 || 1 ||  || 5 || 2 || 3 ||  ||  || 3,42 || 0 ||  || 

| 58 || 20 || 25 || 4 || ||  || || 3,88 || 2 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en août 1942
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Bruins d'Estevan
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Black Hawks de Dallas
Joueur des Voyageurs de Montréal
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Totems de Seattle
Joueur des Kings de Springfield
Joueur des Oilers de l'Alberta
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Roadrunners de Phoenix (AMH)
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Minneapolis
Joueur des Blades de Los Angeles